Pochop může být:

 biřic či dráb;

příjmení
 Antonín Pochop (1862–1949), český spisovatel, pedagog a sběratel povídek
 Matěj Pochop (1901–1982), český písmák a řezbář
 Zdeněk Pochop - český literární kritik, prozaik a redaktor

 v zoologii
 moták pochop, dravý pták

Externí odkazy